Безбородьки — великі українські поміщики Полтавської губернії, походженням з козацької старшини Переяславського полку.
 Безбородьки — село у Драбівському районі Черкаської області.